Salaberry ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Michel de Salaberry (1778–1829), kanadischer Soldat und Politiker
 Horacio Salaberry (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Hugo Manuel Salaberry Goyeneche (* 1952), argentinischer Priester, Bischof von Azul
 Michel de Salaberry (* 1940), kanadischer Botschafter